Antoine Savoye, sociologue et universitaire français ;
 Claudius Savoye (1856-1908), instituteur français ;
 Eugène de Savoye (1852-1916), homme politique belge ;
 Henri Charles Savoye (1802-1869), homme politique français ;
 Jean-Amédée Savoye (1804-1878), architecte français ;
 Louis Savoye (1836-1918), homme politique français ;
 Pierre de Savoye (1942-), homme politique canadien ;
 Rob Savoye, hacker américain.

Voir aussi 
 Villa Savoye, maison d'habitation construite par Le Corbusier entre 1928 et 1931, située à Poissy
 Gras Savoye, société de courtage en assurance